

Нью-Голланд — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Голланд — селище, штат Іллінойс
 Нью-Голланд — селище, штат Огайо
 Нью-Голланд — переписна місцевість, штат Південна Дакота